Il singolare femminile  del torneo di tennis Plantation Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sharon Fichman che ha battuto in finale Alexandra Cadanțu 6-3, 7-6(2).

Teste di serie 

 Michelle Larcher de Brito (primo turno)
 Laura Siegemund (primo turno)
 Beatrice Capra (primo turno)
 Melanie Klaffner (quarti di finale)

 Julia Mayr (secondo turno)
 Ana Clara Duarte (primo turno)
 Alexandra Cadanțu (finale)
 Sharon Fichman (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Plantation Open 2011